Franz Enzinger ist der Name folgender Personen:

* Franz Enzinger (Politiker) (1816–1892), österreichischer Politiker
 Franz Michael Enzinger (1923–2007), österreichisch-amerikanischer Pathologe 
 Franz Paul Enzinger (* 1945), österreichischer Lehrerbildner und Autor